

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wood – città della contea di Mellette (Dakota del Sud)
 Wood – township della contea di Huntingdon (Pennsylvania)
 Wood – città della contea di Wood (Wisconsin)

Persone

Astronomia
 1660 Wood – asteroide del sistema solare

Altro
 Wood (legno) – tipo di mazza da golf
 Wood Badge (o woodbadge) – distintivi in uso fra gli scout
 Lampada di Wood – lampada che emette radiazioni elettromagnetiche prevalentemente nella gamma degli ultravioletti